Volvo Open Cup 2013 – to międzynarodowy turniej seniorów w łyżwiarstwie figurowym w sezonie 2013/2014. Został rozegrany w dniach 7 - 10 listopada 2013 roku w stolicy Łotwy Rydze.

Wśród solistów triumfował Jewgienij Pluszczenko, natomiast w rywalizacji solistek najlepsza okazała się Brook Lee Han. Spośród par tanecznych najlepsi byli Azerowie Julia Zurobina i Aleksiej Szitonikofu.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary taneczne

Bibliografia 
 

2013 w łyżwiarstwie figurowym